Naval (Biliran), een gemeente in de Filipijnse provincie Biliran
 Naval (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Huesca